Monkey Gone to Heaven — пісня американського рок-гурту Pixies.

Схвалення

Примітки 

Сингли 1989
Пісні Pixies
Пісні, які ввійшли у список 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу «Rolling Stone»